Sólyom Jenő (1858–1938) pénzügyminisztériumi tanácsos, királyi kormányfőtanácsos
 Sólyom Jenő (1904–1976), egyháztörténész, egyetemi tanár, evangélikus lelkész
 Sólyom Jenő (1940) fizikus, egyetemi tanár

Jegyzetek